Валидов — башкирская и татарская фамилия.

Известные носители 
 Валидов, Ахмет-Заки (1890—1970) — политический деятель, лидер башкирского национально-освободительного движения (в 1917—1920 гг.), историк, востоковед-тюрколог, доктор философии (1935), профессор, почётный доктор Манчестерского университета (1967).
 Валидов, Батыр Хажиахметович (1905—1969) — башкирский поэт и журналист.
 Валидов, Джамал (1887—1932) — языковед, литературовед, педагог, историк, публицист и общественный деятель.
 Валидов, Ибрагим Гилманович (1902—1962) — физиолог, доктор биол. наук, профессор.
 Валидова, Мафтуха (1894—1925) — татарская поэтесса.
 Валидов, Юнус Нариманович (1889—1925) — политический деятель, народный комиссар земледелия ТАССР (1920—1924).